Borsellino ist der Familienname folgender Personen:

 Paolo Borsellino (1940–1992), italienischer Richter und Mafia-Jäger
 Rita Borsellino (1945–2018), italienische Politikerin
 Rob Borsellino (1949–2006), US-amerikanischer Journalist